Томпсонелла (лат. Thompsonella) — род суккулентных растений семейства Толстянковые, родом из Мексики.

Таксономия 
, Contr. U.S. Natl. Herb. 12: 391 (1909).

Этимология 
Thompsonella: название дано в честь американского ботаника Чарльза Генри Томпсона (1870–1931).

Виды 
Подтвержденные виды по данным сайта POWO на 2022 год:

 Thompsonella colliculosa Moran
 Thompsonella garcia-mendozae P.Carrillo & Pérez-Calix
 Thompsonella minutiflora (Rose) Britton & Rose
 Thompsonella mixtecana J.Reyes & L.G.López
 Thompsonella nellydiegoae P.Carrillo & Pérez-Calix
 Thompsonella platyphylla Rose
 Thompsonella spathulata Kimnach
 Thompsonella xochipalensis Gual, S.Peralta & Pérez-Calix

Примечания

Ссылки 

Толстянковые
Суккуленты